Francisco Espinhara (Arcoverde, 1960 — Recife, 13 de fevereiro de 2007)  foi um poeta brasileiro.

Biografia
Aos seis anos de idade, Chico Espinhara saiu de sua cidade natal para morar no Recife.

Foi um dos coordenadores do Movimento de Escritores Independentes de Pernambuco na década de 1980, e participou da vida literária local ativamente.

Foi editor do jornal alternativo de poesia Lítero-Pessimista.

Produziu o CD Vários Poemas Vários - 25 poetas contemporâneos (1999).

Em 2017 foi lançado um livro que recebeu o nome de "A poesia possível", produzido por Cida Pedrosa, amiga da família, e com ajuda de familiares e amigos para reunir suas poesias.

Livros
 Vida Transparente (1981)
 Movimento de Escritores Independentes de Pernambuco 1980-1988 - histórico e coletânea (2000)
 Sangue Ruim (2005)
 Bacantes (livro digital). Recife: Interpoética, 2006.
 Claros Desígnios, em parceria com o poeta Erickson Luna (2006).
 Publicou os livretos: A batalha pelo poema, Teje preso, seu rapaz e Dose dupla.
 Participou das antologias Poesia do Recife (1996) e Marginal Recife I (2002), da Fundação de Cultura Cidade do Recife.

Referências
V Festival Recifense de Literatura (2007) – homenageados

Ligações externas
 Interpoética

Poetas de Pernambuco
Naturais de Arcoverde